Койчах-ам-Зе () — община () в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Клагенфурт. Население составляет 2340 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 28,36 км². Официальный код — 2 04 12.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Герхард Олешко (АБА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АБА занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.
 Партия BLK занимает 1 место.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Каринтии